Bei den VI. Olympischen Winterspielen 1952 in Oslo fand ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination statt. Austragungsort war der Holmenkollbakken und die Loipen am Holmenkollen. Erstmals wurde zunächst das Skispringen und als zweite Disziplin der Langlauf ausgetragen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse Einzel (Normalschanze / 18 km) 
Datum: 17. Februar 1952, 12:30 (Skispringen) / 18. Februar 1952, 11:00 Uhr (Langlauf, als Teil des 18-km-Rennens) 25 Teilnehmer aus 11 Ländern, davon 22 in der Wertung.

Hans Eder, der im Kombi-Springen hinter Slåttvik, Stenersen und Gjelten Vierter geworden war, schlug somit alle bis auf die Norweger und Finnen. Es war der bisher größte Erfolg eines Österreichers in der Nordischen Kombination.

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1952 (PDF; 25,4 MB)

Einzelnachweise 

1952
Nordische Kombination